Jubula kan syfta på: 

 Jubula (djur) – ett släkte av ugglor
 Jubula (växter) – ett släkte av växter